Натуральне число 1784
 1784 рік до нашої ери
 1784 рік нашої ери